Anoectomychus är ett släkte av fjärilar. Anoectomychus ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mätare
Anoectomychus